

Pessoas 
Bruno Bizarro — compositor, engenheiro de áudio e produtor musical português 
Tony Bizarro — cantor, compositor e produtor brasileiro de soul e funk

Outros 
Bizarro (DC Comics) — personagem da DC Comics
Mundo Bizarro — planeta fictício da DC Comics
Esquadrão Bizarro — série de televisão canadense/americana
Mondo Bizarro — álbum da banda americana Ramones

Desambiguação